He Yingoiang est un haltérophile chinois qui a enlevé un record du monde en 1988 en arrachant 133,5 kg dans la catégorie des moins de 56 kg.

Le , l'athlète turc Halil Mutlu a arraché 138,5 kg.

Le , Wu Jingbiao bat le record avec 139 kg.

Haltérophile chinois
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)